Натуральне число 1962
 1962 рік до нашої ери
 1962 рік нашої ери